Demokrat steht für:
 Anhänger der Demokratie
 Mitglied einer Partei namens Demokratische Partei
 Demokrat (19. Jahrhundert), Anhänger einer politischen Richtung der Linken seit der Revolution von 1848
 Demokrat (Zeitung) (bulg. Демократ), ehemalige bulgarische Zeitung, Parteiorgan der Radikaldemokratischen Partei

Der Demokrat steht für:
 Der Demokrat, Bezirkszeitung der CDU der DDR im Bezirk Rostock
 Der Demokrat (Wilhelminische Zeit), Zeitschrift des wilhelminischen Deutschland

Siehe auch: